Deutenhof ist der Ortsname von

 Deutenhof (Bad Abbach), Ortsteil des Marktes Bad Abbach, Landkreis Kelheim, Bayern
 Deutenhof (Schierling), Ortsteil des Marktes Schierling, Landkreis Regensburg, Bayern
 Deutenhof (Steingaden), Ortsteil der Gemeinde Steingaden, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern